Papa Nicolau I (Roma, ? – 867), Papa de l'Església catòlica (858 -67) i venerat com a sant per la mateixa 
 Nicolau I de Rússia (Sant Petersburg, 1796 - 1855), tsar de Rússia (1825 - 1855)
 Nicolau I Ludovisi (1613 - Càller, 1664)
 Nicolau I Orsini, fill i successor de Joan I Orsini com a comte palatí i senyor de Cefalònia i Lèucade (1317) 
 Nicolau I Sanudo (? - 1341), duc de Naxos, fill i successor de Guillem I Sanudo el 1323